Estigma, extrem superior del pistil d'una flor
 Estigma (sociologia), greu discriminació o rebuig social per característiques físiques o per creences o comportaments contraris a les normes culturals establertes
 Estigma (religió), llagues o ferides que apareixen miraculosament